Empresa de telefonia - chamadas "operadoras"
Operadores financeiros - instituições do Sistema Financeiro Nacional

Matemática
 Operador lógico - funções com domínio e contradomínio lógicos (VERDADEIRO ou FALSO)
 Operador linear - transformação linear quando o domínio e o contradomínio são o mesmo.
 Operador fechado e operador compacto - tipos especiais de operadores em Espaços de Banach
 Operador normal, operador positivo e operador unitário - tipos especiais de operadores em Espaços de Hilbert
 Operador adjunto - generalização da matriz transposta em um Espaço de Hilbert
 Operador de diferença - usado no cálculo de diferenças finitas

Usa-se também operador em:
 Operadores em C e C++.
 Operador de d'Alembert é a generalização do laplaciano na Métrica de Minkowski.
 Operador (física) é uma função que atua sobre o espaço de estados físicos.

Desambiguação